2 miejscowości w Polsce: 
 Kwilno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Radziejów 
 Kwilno – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz

Linki zewnętrzne